Mödlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mödlinger (1856–1921), österreichischer Schauspieler
 Josef Mödlinger (1848–1927), österreichischer Sänger der Stimmlage Bass
 Ludwig Mödlinger (1843–1912), österreichischer Sänger der Stimmlage Bassbariton

Siehe auch:
 Modlinger